Naci () ist ein türkischer männlicher Vorname  arabischer Herkunft. Naci bedeutet „gerettet“ oder „befreit“ und bezeichnet jemanden, der ins Paradies eingehen wird.

Namensträger

Vorname 

 Naci Ağbal (* 1968), türkischer Politiker
 Naci Erdem (1931–2022), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Naci Özkaya (1922–2007), türkischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Naci Ünüvar (* 2003), niederländischer Fußballspieler türkischer Herkunft

Zwischenname 

 Orhan Naci Akyüz (* 1954), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Murat Naci Çoklu (* 1974), türkischer Karambolagespieler
 Ömer Naci Soykan (1945–2017), türkischer Philosoph und Autor
 Mert Naci Türker (* 1998), türkischer Tennisspieler

Siehe auch 
 Naçi

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname